Schreibstube steht für:
 das Geschäftszimmer beim Militär
 ein Kontor im Handelswesen
 eine Amtsstube in der Verwaltung oder im Stabsdienst
 ein sonstiges Büro, Arbeitszimmer oder Sekretariat
 einen Ort, an dem Texte abgeschrieben werden, ein Skriptorium

Siehe auch:

 Goldene Schreibstube